Milagro înseamnă miracol în limba spaniolă. 

Termenul Milagro se poate referi la:
 orașul Milagro, Ecuador;
 districtul (cantonul) Milagro, Ecuador, cu sediul la Milagro;
 Râul Milagro, Ecuador;
 Milagro (album de Santana);

Nume proprii